Чыонгшон () — топоним:
 Чыонгшон — горная цепь в восточном Индокитае.
 Чыонгшон — квартал в городе Шамшон, провинция Тханьхоа, Вьетнам.
 Чыонгшон — община в уезде Куангнинь, провинция Куангбинь, Вьетнам.
 Чыонгшон — община в уезде Лукнам, провинция Бакзянг, Вьетнам.
 Чыонгшон — община в уезде Нонгконг, провинция Тханьхоа, Вьетнам.